Kozma Attila (1960–2020) atléta, hosszútávfutó
 Kozma Attila (1962) koreográfus, rendező, a Miskolci Balett vezetője 
 Kozma Attila (1971) szinkronrendező
 Kozma Attila (1977) színművész, író